Rio Guaraqueçaba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Guaraqueçaba (vattendrag i Brasilien, lat -25,25, long -48,33), Paraná, 
 Rio Guaraqueçaba (vattendrag i Brasilien, lat -25,17, long -48,25), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar